Э́скола () — финская и эстонская фамилия. Известные носители:

 Эскола, Антс (1908—1989) — эстонский киноактёр и певец.
 Эскола, Олев (1914—1990) — эстонский актёр. Заслуженный артист Эстонии (1957).
 Эскола, Пентти (1883—1964) — финский петрограф, один из основоположников метаморфической петрологии.
 Эскола, Пентти (род. 1938) — финский легкоатлет, специализировавшийся на прыжках в длину.
 Эскола, Ууно (1889—1959)— финский дизайнер, сценограф, актёр и писатель.
 Эскола, Хосеп (1914—1998) — испанский футболист.
 Эскола, Ялмари (1886—1958) — финский легкоатлет.